Rigl ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Rigl (1909–1971), österreichischer Politiker (ÖVP) 
 Vitus Felix Rigl (* um 1717; † nach 1779), schwäbischer Maler und Freskant des Rokoko

Siehe auch:
 Riegl
 Rigel (Begriffsklärung)
 Riegel